Ekonomska fakulteta (izvirno bosansko Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), s sedežem v Banjaluki, je fakulteta, ki je članica Univerze v Banja Luki.

Glej tudi 
 seznam fakultet v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran (v srbščini)

Izobraževalno-raziskovalne ustanove v Sarajevu
Fakultete v Bosni in Hercegovini
Članice Univerze v Banja Luki
Banja Luka
Izobraževalno-raziskovalne ustanove, ustanovljene leta 1975